Moth (band), een rockband uit Cincinnati, Ohio
Moth, een fictieve planeet, bedacht door Alan Dean Foster
Moth (stad), een stad in de staat Uttar Pradesh, India
Moth (zeilboot), een type zeilboot
Moth, een nummer van de band Audioslave, afkomstig van hun derde album Revelations

Zie ook 
Mot (doorverwijspagina)